Artamie est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 3 espèces d'oiseaux qui constituent 3 genres monospécifiques, tous de la famille des Vangidae, ordre des Passeriformes.

Liste des oiseaux appelés « artamie » en français 

 Artamie à tête blanche - Artamella viridis - White-headed Vanga
 Artamie azurée - Cyanolanius madagascarinus - Blue Vanga
 Artamie chabert - Leptopterus chabert - Chabert's Vanga

Nom d'oiseau ambigu